Llista d'asteroides del 322.001 al 323.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

322001-322100

322101-322200

322201-322300

322301-322400

322401-322500

322501-322600

322601-322700

322701-322800

322801-322900

322901-323000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (320001)-(325000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (320001-330000)